Премія «Сатурн» за найкращий трилер — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 2013 році.

Лауреати і номінанти 
Нижче наведено повний список номінантів та переможців. Переможці виділені окремим кольором.

2014-2021

Посилання 

 Official Site
Сатурн (премія)